Фёдор Лебедев: Лебедев, Фёдор Михайлович (в монашестве Феодор; 1872—1918) — епископ Русской православной церкви, епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии.
 Лебедев, Фёдор Михайлович (1923—1991) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Лебедев, Фёдор Павлович (1876—1937) — святой Русской православной церкви, священномученик.
 Лебедев, Фёдор Сергеевич (род. 2003) — белорусский футболист.